Hârtop se poate referi la:
Hârtop, formă de relief.

Localități

din România
Hârtop, Neamț
Hârtop, Suceava

din Ucraina
Hârtop, Bârzula

Vezi și
Hîrtop (dezambiguizare)

Toponime românești